2 miejscowości na Ukrainie: 
 Kruty (obwód czernihowski) 
 Kruty (obwód żytomierski)

Zobacz też 
 Bitwa pod Krutami